Б има више значења:
 Б (ћириличко)
 Б (слово латинице)
 Ознака за звучни двоуснени плозив (искључиво латиницом). (лингвистика)
 Хемијски елемент бор (-{borium}-) (искључиво латиницом). (хемија)
 AB0 систем крвних група (искључиво латиницом). (биологија)

Скраћенице и слова